Федор Михайлович Белозеров (8 января 1911 года, д. Григорково, Московская губерния — 8 декабря 1961 года, Москва) — советский военачальник, Генерал-лейтенант (9 мая 1961 года), кандидат военных наук.

Начальная биография 
Белозеров Федор Михайлович родился 11 января 1911 года в деревне Григорково, ныне городское поселение Деденево, Дмитровский район, Московская область. В 1929 году окончил 9 классов общеобразовательной школы.

Образование 
Военная академия бронетанковых войск (1941), Высшая военная академия имени К. Е. Ворошилова (1948).

Военная служба

Довоенное время 
В декабре 1930 года добровольно вступил в ряды РККА.

С 1 декабря 1930 г. — курсант команды одногодичников 22-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии.

С 15 октября 1931 г. — командир взвода 3-й пулеметной роты 22-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии.

С 15 февраля 1932 г. — слушатель курса «Г» Московских курсов мотомеханизированных войск им. Коминтерна (Московский ВО).

С 9 сентября 1932 г. — командир взвода бригадной школы механизированной бригады им. Калиновского.

с 21 октября 1932 г. — командир танка БТ батальона механизированной бригады им. Калиновского

С 26 мая 1933 г. — командир танка БТ школы подготовки младшего комсостава механизированной бригады им. Калиновского (Московский ВО).

С 2 января 1934 г. — слушатель Ленинградских бронетанковых курсов усовершенствования комсостава.

С июля 1934 г. — командир отдельного учебного взвода 13-й механизированной бригады (Московский ВО).

С ноября 1935 г. по 4 мая 1941 г. — слушатель инженерного факультета Военной академии механизации и моторизации им. Сталина.

С 7 мая 1941 г. — начальник танковой школы 133-го танкового полка 215-й моторизованной дивизии.

Великая Отечественная война 
С 15 июня 1941 г. — начальник 1-й части штаба 133-го танкового полка 215-й моторизованной дивизии Юго-Западного Фронта.

С 20 июля 1941 г. — начальник штаба 133-го танкового полка 215-й моторизованной дивизии Юго-Западного Фронта.

С 15 августа 1941 г. — командир 133-го танкового полка 215-й моторизованной дивизии Юго-Западного Фронта.

С 9 ноября 1941 г. — командир 132-го отдельного танкового полка 132-й танковой бригады.

С января 1942 г. — старший помощник начальника оперативно-строевого отдела штаба АБТУ Южного фронта.

С 9 апреля 1942 г. — начальник оперативно-строевого отдела штаба АБТУ Южного фронта.

С 24 августа 1942 г. — начальник оперативного отдела, он же заместитель начальника штаба АБТУ Северо-Кавказского фронта.

С 15 октября 1942 г. начальник оперативного отдела штаба 4-го механизированного корпуса. В составе корпуса принял участие в обороне Сталинграда.

С 28 марта 1943 г. начальник оперативного отдела штаба 5-ой гвардейской танковой армии. Принял участие в контрударе 5-гв Армии на южном фасе Курского выступа.

С 5 февраля 1944 г. — начальник штаба 18-го танковый корпуса.

Послевоенная карьера 
После окончания войны и преобразования 18-тк в 18-ю танковую дивизию 2 февраля 1946 г. — был назначен начальником штаба 18-й танковой дивизии.

С 18 июня 1946 г. — заместитель начальника штаба 5-й гв. механизированной армии.

С 17 января 1947 г. по 22 декабря 1948 г. — слушатель Высшей Военной академии им. Ворошилова.

С 11 февраля 1949 г. — начальник штаба 4-й гвардейской отдельной кадрированной танковой дивизии ГСВГ.

С 5 мая 1950 г. — старший преподаватель кафедры БТиМВ Высшей Военной академии им. Ворошилова.

С 22 мая 1954 г. — начальник штаба 15-ой армии.

С 26 марта 1957 г. — начальник западного направления штаба объединенных вооруженных сил и 10-го Главного управления Генерального штаба.

С 6 декабря 1960 г. — исполняющий обязанности заместителя начальника 1-го управления, начальник отдела оперативной и боевой подготовки 10-го Главного управления Генерального штаба. 27 декабря 1961 г утвержден в этой должности.
 
Умер 8 декабря 1961 год в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 орден Ленина (30.12.1956)
 три ордена Красного Знамени (17.03.1942, 03.01.1943, 17.05.1951)
 орден Суворова II степени (13.09.1944)
 орден Кутузова II степени (28.04.1945)
 орден Богдана Хмельницкого II степени (29.06.1945)
 орден Отечественной войны I степени (09.06.1943)
 два ордена Красной Звезды (25.05.1943, 06.05.1946)
 медали в том числе:
 «За боевые заслуги» (03.11.1944)
 «За оборону Сталинграда»
 «За оборону Кавказа»
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Будапешта»
 «За взятие Вены»
 Дукельская памятная медаль

Воинские звания 
 Генерал-майор танковых войск (11 мая 1949 года);
 Генерал-лейтенант (9 мая 1961 года);

Память 
Личные вещи, ряд документов и фотографии из архива Белозерова Ф. М. были переданы историко-краеведческому музею в г. Сороки в 1971 году.

Примечания

Источники 
 УПК к военному билету
 Сайт Подвиг народа

Члены КПСС
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Курской битвы
Кандидаты военных наук
Похороненные на Новодевичьем кладбище